Hammam (arabisch حمام) oder Hamam (türkisch hamam) steht für:
 Hamam, orientalisches Bad

Hammam (arabisch همام) ist der Familienname folgender Personen:
 Imaan Hammam (* 1996), niederländisches Model
 Mohamed bin Hammam (* 1949), katarischer Unternehmer

Hamam steht für:
 Hamam (Kozan), Ort im Landkreis Kozan, Provinz Adana, Türkei
 Hamam – Das türkische Bad, italienisch-türkisch-spanischer Spielfilm von Ferzan Özpetek (1997)

Siehe auch:
 Hamamlı (Sarıkamış), Dorf in der Provinz Kars
 Hamamlı (Türkeli), Dorf in der Provinz Sinop